Leona Vicario kan syfta på:
 Leona Vicario, mexikansk spion

Geografi

Mexiko 

 Leona Vicario, Quintana Roo, Benito Juárez, ort, 
 Leona Vicario, Yucatán, Mérida, ort, 
 Leona Vicario, Veracruz, Yecuatla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar